LTA est un sigle qui signifie :
 lettre de transport aérien ;
 Lower Traffic Area, espace aérien dans lequel le vol est réglementé entre les niveaux de vol 115 et 195 en France ;
 Lawn Tennis Association, fédération de tennis de Grande-Bretagne, des îles Anglo-Normandes et de l'île de Man ;
 LTA, Le Télé Achat, chaîne de télévision en Belgique (1998-2002).